Bistensee kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bistensee, Ahlefeld-Bistensee, ort, Schleswig-Holstein, 
 Bistensee (sjö), Schleswig-Holstein,